Karamanlı steht für:

 Karamanlı (Burdur), Landkreis und Kreisstadt in der türkischen Provinz Burdur
 die Einwohner der türkischen Stadt Karaman, siehe Karaman (Stadt)
 die Einwohner der türkischen Provinz Karaman, siehe Karaman (Provinz)
 die Einwohner des Ortes Karaman in Türkische Republik Nordzypern
 die Dynastie der Karamaniden, siehe Karaman (Beylik)
 die Dynastie der Qaramanli in Libyen.
 die Angehörigen der türkischstämmigen Volksgruppe der Karamanlı